Meristacraceae är en familj av svampar. Meristacraceae ingår i ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Meristacraceae